Briffod ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Briffod (* 1994), Schweizer Duathlet und Triathlet
 Henri Briffod (1913–1987), französischer Politiker